Галина Львовна Коновалова (, Баку — 21 сентября 2014, Москва) — советская и российская театральная актриса. Заслуженная артистка РФ (1996).

Биография 
Родилась а в Баку. В семилетнем возрасте переехала с родителями и старшей сестрой в Москву. Сразу по приезде была принята в первый класс школы на Мясницкой улице; сестра пошла в третий класс той же школы.

В 1934 году поступила в театральное училище при театре имени Е. Б. Вахтангова (курс В. К. Львовой). В 1938 году была принята в труппу этого театра.

В 2008 году была издана книга воспоминаний Галины Коноваловой «Это было недавно, это было давно…»

Вела рубрику «Легенда сцены» журнала «Театрал». На основе глав из этой рубрики в 2014 году выпустила книгу «Вахтанговские легенды».

В театре играла небольшие роли. С ноября 2011 года играла в спектакле «Пристань» в новелле «Благосклонное участие» бывшую артистку императорских театров. Эта роль была отмечена несколькими театральными премиями.У меня полный ящик рецензий в связи со спектаклем «Пристань». Там я блеснула, без ложной скромности могу это сказать. В 97 лет блеснула… Сейчас вот худруком в Вахтанговский пришёл иностранец, красавец Римас Туминас и увидел во мне артистку. В спектакле «Пристань» у меня случился успех. И нет никакой актёрской зависти, что само по себе явление крайне редкое.

Когда сыграла первый прогон, помню, ко мне бежит Серёжка Маковецкий и такие слова говорит, что повторять просто стыдно. Так хвалил, что я едва не поверила в свою гениальность (смеётся).

Сейчас в театре я окружена в театре таким вниманием, что самой страшно становится. Думаю, уважение к возрасту — что в таком возрасте я ещё шевелю ногами и мозги сохранила.

Сейчас «Пристань» срывает аплодисменты и крики «браво», и я шалею, и не понимаю, что́ я там такого сделала, чтобы меня так принимать.

Галина Львовна Коновалова умерла 21 сентября 2014 года в Москве на 99-м году жизни. Похоронена рядом с мужем на Ваганьковском кладбище (участок № 23).

25 октября 2016 года на Новой сцене Вахтанговского театра прошёл вечер, посвящённый 100-летию Галины Львовны Коноваловой. О её мудрости, о таланте, о доброте, об остроумии, о писательском даровании, о щедрости, о стремлении помогать людям говорили Римас Туминас, Людмила Максакова, Алексей Кузнецов, Сергей Маковецкий, Владимир Вдовиченков, Елена Сотникова, Юрий Красков, Олег Лопухов, Максим Суханов. С экрана раздавался голос самой Галины Львовны.

Семья 
По воспоминаниям Г. Л. Коноваловой, во время Первой мировой войны её мать, жившая «в каком-то белорусском селе, каким-то чудом добралась до города Баку». В Баку она «сразу примкнула к революционному движению бакинского подполья, сдружилась там со многими видными революционерами (Шаумяном, Джапаридзе, Енукидзе и даже самим Сталиным. Впрочем, тогда, по её рассказам — вполне рядовым, по прозвищу Коба)».

 муж — актёр театра Вахтангова Владимир Иванович Осенев, народный артист РСФСР (1908—1977).
 дочь — Елена (род. 1940).

Награды и премии 
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1948).
 орден «Знак Почёта» (1986).
 орден Дружбы (2011).
 заслуженная артистка РФ (1996).
 премия «Хрустальная Турандот» в номинации «За долголетнее и доблестное служение театру» (2012).
 театральная премия «МК», «Мэтры», сезон 2011/2012 (роль — бывшая актриса императорских театров в отрывке «Благосклонное участие» И. Бунина — спектакль «Пристань») (2012).
 премия «Звезда Театрала» в номинации «Лучшая женская роль» (спектакль «Пристань») (2012).

Творчество

Работы в театре 

  — «Мадемуазель Нитуш» Ф. Эрве — Адриена Лекуврер
  — «Чайка» А. П. Чехова — горничная
  — «Ромео и Джульетта» Шекспира — служанка Капулетти
  — «Две сестры» Ф. Ф. Кнорре — Сима
  — «Дамы и гусары» А. Фредро — Зузя
  — «Конармия» по И. Э. Бабелю — баба
  — «Золушка» Е. Л. Шварца — гостья
  — «Дети солнца» М. Горького — Авдотья
  — «Артём» — Даша
  — «Из жизни деловой женщины» А. Б. Гребнева — Ольга Яковлевна
  — «Господа Глембаи» М. Крлежи — Анита
  — «Фронт» А. Е. Корнейчука — крестьянка
  — «Самая счастливая» — медсестра
  — «Великая магия» — сеньора Марино
  — «Тринадцатый председатель» А. Х. Абдуллина — судебный заседатель
  — «Мистерия Буфф» В. В. Маяковского — ткачиха
  — «Анна Каренина» по роману Л. Н. Толстого — княгиня Мягкая
  — «Уроки мастера» Д. Паунелла — сержант
  — «Пиковая дама» А. С. Пушкина — первая старая горничная
  — «Сирано де Бержерак» Э. Ростана — дуэнья, сестра Марта
  — «Лир» Шекспира — Самаэль, ангел смерти
  — «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Марина, няня
  — «Пристань» (Благосклонное участие) — бывшая артистка императорских театров
  — «Евгений Онегин» А. С. Пушкина — московская кузина
 «Обычное дело» — мамаша
 «Соломенная шляпка» Э. Лабиша — Аспазия
 «Интервенция» Л. И. Славина — Санька
 «Много шуму из ничего» Шекспира — Урсула
 «Свадебное путешествие» — Ольга
 «Синий платочек» — Зоя
 «Не в свои сани не садись» А. Н. Островского — Анна Антоновна Маломальская
 «Игра в каникулы» — Агнеш
 «Дела давно минувших дней» — вторая пожилая дама
 «Про Ивана-Не-Великана» — Часы Золотые Стрелки
 «Контакт» — нервная дама
 «Правда памяти» — Лиходед
 «Господа Глембаи» — старая дама
  — «И дольше века длится день» Ч. Т. Айтматова — старуха
 «Кабинетная история» — тёща
 «Пух! Пух! Пух!» — Тигра
 «Али-Баба и сорок разбойников» — Зейнаб

Библиография

Фильмография 
  — Курьер Кремля (телеспектакль) — дама
  — Конармия (телеспектакль) — эпизод
  — Великая магия (телеспектакль) — синьора Марино
  — Тринадцатый председатель (телеспектакль) — первый заседатель
  — Линия защиты (11-я серия «Наезд») — Маргарита Михайловна Морозова, свидетельница
  — Долгое прощание — актриса театра
  — Дядя Ваня (телеспектакль) — Марина, няня
  — Пристань (эпизод «Благосклонное участие») (телеспектакль) — бывшая артистка императорских театров
  — Гудение шмеля (короткометражный фильм) — мечтательница

Примечания

Ссылки 
 Галина Коновалова: Персональное досье // Театр имени Вахтангова.
 Лёгкое дыхание: Сегодня юбилей актрисы Галины Коноваловой // Новые Известия. — 2011. — 1 августа.
 Галина Коновалова: «Всё в жизни я делаю с удовольствием» // Новый стиль. — 2013. — 16 апреля.
 Ничего позднего! // Российская газета. — 2013. — 22 августа.
 Свой 97-й день рождения отмечает старейшая актриса Театра имени Вахтангова, заслуженная артистка РФ Галина Коновалова // ИТАР-ТАСС. — 2013. — 1 августа.
 
 
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Мемуаристы России
Похороненные на Ваганьковском кладбище